Linos (griechisch ) bezeichnet:

 Linos (Mythologie), Figur der griechischen Sage
 Linos (Thrakien), antike Stadt in Thrakien
 Linos (Unternehmen), ein deutsches Photonik-Unternehmen
 Linos (Software), eine Linux-Distribution

Linos ist der Name folgender Personen:
 Glenys Linos (1937–2020), griechische Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Linus (Begriffsklärung)